Circumvallatielinie (verdedigingswerk), een type verdedigingswerk
 Circumvallatielinie (Groenlo), een implementatie hiervan bij Groenlo
 Circumvallatielinie ('s-Hertogenbosch), idem, bij 's-Hertogenbosch